České příjmení Hudeček nese více různých osobností:

 Antonín Hudeček (1872–1941) – český malíř – krajinář
 František Hudeček (1909–1990) – český grafik, ilustrátor a malíř
 František Hudeček (salesián) (1912–1995) – český katolický kněz
 František Hudeček (skladatel) (* 1951) – český klavírista, skladatel a pedagog
 Jan Hudeček (1886–1960) – český hudebník, zpěvák a tanečník
 Jaroslav Hudeček (1885–1937) – český zpěvák a tanečník
 Jindřich Hudeček (* 1964) – český horolezec, motocyklový a automobilový závodník
 Jiří Hudeček – více osob
 Jože Hudeček (* 1937) – slovinský spisovatel, novinář
 Martin Hudeček (1897–1979) – český zpěvák a tanečník
 Miroslav Hudeček (1915–???) – český a československý politik ČSL, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Ondřej Hudeček (* 1987) – český filmový režisér
 Ondřej Hudeček – český volejbalista
 Stanislav Hudeček – více osob
 Tomáš Hudeček (* 1979) – český politik, pražský primátor
 Václav Hudeček (* 1952) – český houslista
 Václav Hudeček (divadelní režisér) (1929–1991) – český divadelní režisér
 Zdenko Hudeček (1887–1974) – rakousko-český námořník a voják, velitel ponorky

ženský tvar
 Eva Hudečková (* 1949) – česká herečka a spisovatelka
 Kateřina Hudečková (1861–1927) – česká zpěvačka a tanečnice
 Marie Hudečková-Lejsková (1872– po 1932) – česká typografka a podnikatelka
 Martina Hudečková (* 1964) – česká herečka

Podobné příjmení 
 Hudec

Externí odkazy 
 

Česká příjmení